McEwen (Tennessee)
 Dorothy McEwen Kildall (1943 - 2005), cofundadora de l'empresa Digital Research i pionera de Silicon Valley
 Robbie McEwen (Brisbane, 1972), ciclista australià professional entre 1996 i 2012
 Todd McEwen (Califòrnia, 1953), escriptor anglosaxó